Greatest Hits — збірка найкращих пісень американського реп-гурту Luniz, видана лейблом C-Note Records 10 травня 2005 р. Реліз містить треки записані з участю C-Bo, Дрю Дауна, Річі Річа, Poppa LQ та ін.

Список пісень 
 «Intro» — 0:51
 «So Much Drama» (з участю Nick Nack) — 5:14
 «Just Me and You» — 4:54
 «Oakland Raiders» — 4:48
 «Playa Hata» — 4:32
 «In My Nature» (з участю Eightball and MJG) — 5:25
 «Fuck You» (з участю C-Bo) — 4:11
 «I Got 5 on It» — 4:13
 «9 Killers on the Payroll» (з участю Phats Bossalini, Madd Maxx та Poppa LQ) — 6:03
 «Big Face Escalade» (з участю Nick Nack) — 3:37
 «Pimps, Payers Hustlers» (з участю Richie Rich та Dru Down) — 5:02
 «Baby Momma» — 4:13
 «Closer Than Close» (з участю Dru Down) — 4:50
 «Broke Hoes Is a No No» — 4:12
 «Mob» — 5:13
 «Break Me Off» (з участю IMX) — 4:11

Посилання 

Альбоми Luniz